Festiwal  Piosenki Harcerskiej i Turystycznej HiT jest to organizowany od 2004 r. konkurs muzyczny skierowany do harcerzy oraz grup turystycznych. HiT odbywa się każdego roku w listopadzie. W latach 2004-2014 przesłuchania i koncert galowy festiwalu odbywały się na scenie Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku, a od roku 2015 w Ośrodku Kultury w Nowej Sarzynie. Organizatorem festiwalu jest Komenda Hufca ZHP w Leżajsku.

Organizacja Festiwalu 
Impreza rozpoczyna się w piątek po południu, kiedy to uczestnicy są rejestrowani w biurze organizacyjnym i kwaterowani w szkole. Organizatorom HiT zależy na tym, aby duch rywalizacji konkursowej był jak najmniej odczuwalny, dlatego stawiają na integrację i wspólne zabawy. Wieczorem odbywa się świeczkowisko, przy którym zasiadają wszyscy uczestnicy (organizatorzy i wykonawcy) - wspólne pląsy i piosenki rozluźniają atmosferę. Po świeczkowisku następuje losowanie kolejności występów w przesłuchaniach  konkursowych, w którym uczestniczą przedstawiciele każdego występującego solisty lub zespołu. 
Sobota jest dniem konkursowym. Od rana przeprowadzane są przesłuchania wykonawców, którzy wykonują dwie piosenki. Występujący są oceniani w wybranej kategorii (soliści lub zespoły) przez Jury, które szczególną uwagę zwraca na: znajomość tekstów piosenek, interpretację muzyczną, oryginalność, aranżację, prezentację na scenie, umundurowanie i dobór repertuaru. Po przesłuchaniach uczestnicy mają  czas wolny, który mogą spędzić na zwiedzaniu miasta lub wspólnej zabawie. Wieczorem odbywa się koncert galowy, na który zapraszani są mieszkańcy i władze miasta Leżajska. Laureaci po odebraniu nagród  ponownie wykonują na scenie piosenkę, która została nagrodzona przez Jury. Zakończeniem konkursu jest koncert zaproszonego zespołu. 
Niedziela rozpoczyna się Mszą Świętą (o północy z soboty na niedzielę), w której mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy. Jest to chwila skupienia i zadumy, ale również wspólnego śpiewania znanych pieśni religijnych. Zwieńczeniem Festiwalu jest poranny apel końcowy, po którym następuje wykwaterowanie i powrót uczestników do domów.

Historia Festiwalu

Festiwal HiT 2004 
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej HiT 2004 odbył się w dniach 19-21 listopada 2004 roku z inicjatywy instruktorów hufca ZHP w Leżajsku pod wodzą dh Damiana Wyszyńskiego. Była to pierwsza edycja festiwalu i wówczas nawet w najskrytszych marzeniach nikt nie przypuszczał, że za kilka lat stanie się on flagową imprezą organizowaną przez Hufiec Leżajsk. Występujących było zaledwie 10, a spoza Leżajska była tylko jedna drużyna - zaprzyjaźniona 34 Rzeszowska Drużyna Harcerska im. Floriana Marciniaka z Rzeszowa. W sumie na scenie pojawiło się 78 osób.

Laureaci Festiwalu

Kategoria solowa:
 I miejsce - Izabela Koterba - Hufiec Skwierzyna

Kategoria zespołowa:
 I miejsce - 34 RwDH- Hufiec Rzeszów
 II miejsce - 2 ŚDH "Jussy" - Hufiec Leżajsk
 III miejsce - 6 Próbna DH z Kuryłówki - Hufiec Leżajsk

Kategoria drużyn Nieprzetartego Szlaku:
 I miejsce - 3 DHNS "Szuwarki Latarki" - Hufiec Leżajsk
 II miejsce - 1 DHNS - Hufiec Leżajsk

Festiwal HiT 2005 

Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej HiT 2005 odbył się w dniach 18-20 listopada 2005. Po sukcesie pierwszego festiwalu drugi został zorganizowany z nieco większą pompą. Do uczestnictwa zostali zaproszeni uczestnicy w zaprzyjaźnionych hufców, a scenę przeistoczono w harcerski obóz. W czasie HiT-a 2005 po raz pierwszy laureaci otrzymali statuetki które obecnie są znakiem rozpoznawczym HiTa. 

Laureaci Festiwalu

Kategoria solowa:
 I miejsce - Małgorzata Ruszel - Hufiec Łańcut
 II miejsce - Izabela Ebert - Miedzyrzecz
 III miejsce - Patrycja Porębna - Hufiec Łańcut

Kategoria zespołowa:
 I miejsce - 10 ŻDSH - Hufiec Łańcut
 II miejsce - 14 TWDH "Jastrząb" - Hufiec Leżajsk
 III miejsce - 34 RDH - Hufiec Rzeszów

Kategoria gromad zuchowych:
 I miejsce - Gromada Zuchowa - Hufiec Leżajsk

Kategoria drużyn Nieprzetartego Szlaku:
 I miejsce - 1 DHNS - Hufiec Leżajsk
 II miejsce - 3 DHNS "Szuwarki Latarki" - Hufiec Leżajsk

Festiwal HiT 2006 
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej HiT 2006 odbył się w dniach 17-19 listopada 2006 roku. Tym razem uczestnicy występowali w scenerii górskiej. Imprezie towarzyszyła wystawa poświęcona poprzednim jej edycjom. Hitem festiwalu był zespół "Drogowskaz", który na zakończenie zagrał krótki, ale niesamowicie skoczny koncert. 

Laureaci Festiwalu

Kategoria solowa:
 I miejsce – Joanna Sztyrak -14 TWDH „Jastrząb” - Hufiec Leżajsk
 II miejsce – Weronika Król 12 DH „Słoneczna skała" - Hufiec Łańcut
 III miejsce –Jadwiga Majka -34 RDH - Hufiec Rzeszów

Kategoria zespołowa:
 I miejsce - 34 RDH - Hufiec Rzeszów
 II miejsce - 10 ŻDH - Hufiec Łańcut
 III miejsce – 2 ŚDH „Jussy” - Hufiec Leżajsk

Kategoria drużyn Nieprzetartego Szlaku:
 I miejsce ex aequo - 1 Drużyna Harcerska NS - Hufiec Leżajsk / 3 Drużyna Harcerska NS „Szuwarki latarki” - Hufiec Leżajsk

Jury przyznało dodatkowo nagrodę specjalną dla 1DH z Białobrzegów - Hufiec Łańcut

Festiwal HiT 2007 
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej HiT 2007 odbył się w dniach 16-18 listopada 2007. Wystrój sceny powalił wszystkich na kolana. Ogromne ilości słomy, stary wóz i narzędzia rolnicze - tak to stodoła, ale jaka. Scena zainspirowana wycieczką rowerową do Łążka Garncarskiego, gdzie z powodu przemoczonych namiotów nocleg wypadł w stodole, do dziś uważana jest przez organizatorów za najlepszą w historii HiTa.

Laureaci Festiwalu

Nagroda GrandPrix:
 Zespół JAAAMW-u z 307 Kołaczyckiej Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej "Wilki" - Hufiec Jasło

Kategoria solowa:
 I miejsce - Weronika Król z 6 WDH "Wataha" - Hufiec Łańcut
 II miejsce - Edyta Korzystka z 4 DW - Hufiec Łańcut
 III miejsce - Patrycja Porębna z 4 DW - Hufiec Łańcut

Kategoria zespołowa:
 I miejsce - Zespół "Zamszowa Pufa" - Hufiec Leżajsk
 II miejsce - 34 RwDH - Hufiec Rzeszów
 III miejsce - Zespół "Baławutki" - Hufiec Łańcut

Festiwal HiT 2008 
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej HiT 2008 odbył się w dniach 21-23 listopada 2008 roku. Scena po raz kolejny była inspirowana wakacyjnymi wycieczkami rowerowymi. Tym razem inspiracją były na przepiękne torfowiska w rezerwacie "Imielty Ług". To stąd na scenie pojawił się pomost nad jeziorem i pałka wodna. Był to również pierwszy festiwal, który zakończył się koncertem zaproszonej gwiazdy wieczoru - zespołu "Wartaki"

Laureaci Festiwalu 

Nagroda GrandPrix:
 Zespół JAAAMW-u z Kołaczyc - Hufiec Jasło

Kategoria solowa:
 I miejsce - Izabela Hejnosz - Hufiec Łańcut
 II miejsce - Joanna Buda - Hufiec Rzeszów
 III miejsce - Patrycja Porębna - Hufiec Łańcut

Kategoria zespołowa:
 I miejsce - zespół "Pieruński Jastrząb" - Hufiec Leżajsk
 II miejsce - 77 DH Kajman z Rzeszowa
 III miejsce - zespół "Cztery Metry Pod Ziemią" - Hufiec Leżajsk

Festiwal HiT 2009 

Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej HiT 2009 odbył się w dniach 13-15 listopada 2009 roku. Tym razem uczestników przywitała zimowa sceneria. Powodem wyboru takiej scenografii była próba zaklinania pogody, gdyż do tej pory zawsze pierwszy obfity śnieg spadał właśnie w nocy z piątku na sobotę podczas trwania festiwalu. Organizator postanowił wyprzedzić zimę... i wyprzedził. Podczas HiT 2009 śnieg był tylko na scenie. Mimo tego wyglądała wspaniale, a górski domek pokryty śniegiem z ulatującym dymem z komina stał się jednym z najlepiej zapamiętanych detali. 

Laureaci Festiwalu

Nagroda GrandPrix:
 Zespół "Zamszowa Pufa" - Hufiec Leżajsk

Kategoria solowa:
 I miejsce - Gabriela Szczur - Hufiec Jasło
 II miejsce - Izabela Hejnosz - Hufiec Łańcut
 III miejsce - Patrycja Porębna - Hufiec Łańcut

Kategoria zespołowa:
 I miejsce - 17 SDHS - Hufiec Lasowiacki Stalowa Wola
 II miejsce - 1 DHNS - Hufiec Leżajsk 
 III miejsce - 21 Przemyska DH - Hufiec Ziemi Przemyskiej

Festiwal HiT 2010 

Siódmy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej HiT 2010 odbył się w dniach 12-14 listopada 2010. Tym razem scena przypominała średniowieczny zamek, a uczestnicy mogli lepiej poznać motyw rycerskości w ruchu harcerskim. 

Laureaci Festiwalu

Nagroda GrandPrix:
 Zespół JAAAMW-u z Kołaczyc - Hufiec Jasło

Kategoria solowa:
 I miejsce - Weronika Jeleśniański - Hufiec Leżajsk
 II miejsce - Izabela Hejnosz - Hufiec Łańcut
 III miejsce - Patrycja Porębna - Hufiec Łańcut

Kategoria zespołowa:
 I miejsce - 77 DH Kajman - Hufiec Ziemi Rzeszowskiej
 II miejsce - zespół "Brygada Blond Włosów" - Hufiec Lasowiacki Stalowa Wola
 III miejsce - 52 LDH "Skaut" - Hufiec Leżajsk

Festiwal HiT 2011 

Ósmy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej HiT 2011 odbył się w dniach 18-20 listopada 2010. Jak zwykle uczestników przywitała pięknie udekorowana scena. Tym razem mogli poczuć się jak na pokładzie statku w czasie rejsu i pośpiewać szanty.  

Laureaci Festiwalu

Nagroda GrandPrix:
 Zespół JAAAMW-u z Kołaczyc - Hufiec Jasło

Kategoria solowa:
 I miejsce - Anna Rejman - Hufiec Leżajsk
 II miejsce - Karolina Dyjewska - Hufiec Stalowa Wola
 III miejsce - Weronika Jeleśniański - Hufiec Leżajsk

Kategoria zespołowa:
 I miejsce - zespół EtshOrniS- Hufiec Ziemi Rzeszowskiej
 II miejsce - zespół Brygada Zielono-Czarnych - Hufiec Stalowa Wola
 III miejsce - 34 RwDH im. Floriana Marciniaka - Hufiec Rzeszów

Kategoria drużyn Nieprzetartego Szlaku:
 I miejsce - 1 DHNS z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku - Hufiec Leżajsk

Festiwal HiT 2012 
Dziewiąta edycja Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej HiT 2012 odbywał się w dniach 16-18 listopada 2012 roku. Scena jak zwykle zachwycała. Tym razem uczestnicy zostali zaproszeni na rajską plażę.

Laureaci Festiwalu

Nagroda GrandPrix:
 zespół Brygada Zielono-Czarnych - Hufiec Stalowa Wola

Kategoria solowa:
 I miejsce - Anna Rejman - Hufiec Leżajsk
 II miejsce - Dominika Kąpińska - Hufiec Leżajsk
 III miejsce - Sabina Kąpińska - Hufiec Leżajsk

Kategoria zespołowa:
 I miejsce - Soczek Band - Hufiec Leżajsk
 II miejsce - Dzielni Czwartanie - Hufiec Łańcut
 III miejsce - Mematek - Hufiec Stalowa Wola

Festiwal HiT 2013 
Dziesiąty jubileuszowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej HiT 2013 odbył się w dniach 15-17 listopada 2013. Jubileusz festiwalu zbiegł się także z obchodami 100 lecia harcerstwa na ziemi leżajskiej. Nawiązując do historii harcerstwa na scenie pojawiły się ruiny a prowadzący przeistoczyli się w Powstańców Warszawskich. Przed rozpoczęciem koncertu galowego miało miejsce otwarcie wystawy z okazji 100 lecia harcerstwa na ziemi leżajskiej, a zwieńczeniem tego dnia było odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej z okazji tego jubileuszu. 

Laureaci Festiwalu

Nagroda GrandPrix:
 zespół "Soczek Band" - Hufiec Leżajsk

Kategoria solowa:
 I miejsce – Julia Roman – Hufiec Tarnobrzeg
 II miejsce - Dominika Kąpińska - Hufiec Leżajsk
 III miejsce – Gabriela Pacławska – Hufiec Ziemi Przemyskiej

Kategoria zespołowa:
 I miejsce – Fantasmagorie - Hufiec Stalowa Wola
 II miejsce - Miscuzi - Hufiec Łańcut
 III miejsce – Z góry przepraszamy - Hufiec Ziemi Przemyskiej

Festiwal HiT 2014 
W dniach 7-9.11.14r. odbył się już jedenasty Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej HiT. Do Leżajska przybyło ponad 250 harcerzy. W sumie na hitowej scenie, podczas sobotniego przedpołudnia, wystąpiło 20 solistów oraz zespołów. W czasie tego festiwalu, scena przeobraziła się w obóz na leśnej polanie. 

Laureaci Festiwalu

Nagroda Grand Prix 
 Dominika Kąpińska Hufiec Leżajsk

Kategoria solowa
 I miejsce - Weronika Jeleśniański - Hufiec Leżajsk
 II miejsce - Anna Rejman - Hufiec Leżajsk
 III miejsce - Julia Roman - Hufiec Tarnobrzeg

Wyróżnienie:
 Gabriela Pacławska - Hufiec Ziemi Przemyskiej

Kategoria zespołowa
 I miejsce - Dwunastka i przyjaciele - Hufiec Łańcut
 II miejsce - Trzynastacy - Hufiec Ziemi Przemyskiej
 III miejsce - Czarno to widzę - Hufiec Rzeszów

Wyróżnienia:
 Szalone ogniki - Hufiec Stalowa Wola
 Lubię kluseczki - Hufiec Rzeszów i Tarnobrzeg
 Zośka - Hufiec Rzeszów

Festiwal HiT 2015 
W dniach 20-22.11.2015 r. odbył się już dwunasty Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej HiT. Po raz pierwszy festiwal opuścił scenę Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku i zawitał w odległęj o 10 km. od Leżajska Nowej Sarzyny i jej Ośrodka Kultury.

Laureaci Festiwalu

Nagroda Grand Prix 
 Zespół Dwunastka i Przyjaciele Hufiec Łańcut

Kategoria solowa
 I miejsce - Dominika Janusz - Hufiec Leżajsk
 II miejsce - Karolina Dyjewska - Hufiec Stalowa Wola
 III miejsce - Wiktoria Pelc - Hufiec Łańcut

Kategoria zespołowa
 I miejsce - Sekstet Harcowy - Hufiec Krosno
 II miejsce - Poczuj klekot moich kluczy - Hufiec Mielec
 III miejsce - 1 Drużyna Nieprzetartego Szlaku - Hufiec Leżajsk

Wyróżnienia:
 Zjarane tosty - Hufiec Stalowa Wola
 Jussy - Hufiec Leżajsk
 Tabun dzikich jeży - Hufiec Ziemi Przemyskiej
 WRB - Hufiec Stalowa Wola
 Czternastacy - Hufiec Ziemi Przemyskiej

Festiwal HiT 2016 
W dniach 25-27 listopada 2016r. harcerze z Chorągwi Podkarpackiej spotkali się w Nowej Sarzynie na trzynastej edycji Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej HiT. Konkurs organizowany rokrocznie przez komendę Hufca Leżajsk zgromadził ponad 300 uczestników z hufców: Jarosław, Krosno, Mielec, Leżajsk, Łańcut, Przemyśl, Rzeszów, Stalowa Wola i Tarnobrzeg. Czas upłynął pod znakiem muzyki i wspólnej zabawy. 

Laureaci Festiwalu

Nagroda Grand Prix 
 Zespół Te dwie takie - Hufiec Tarnobrzeg

Kategoria solowa
 I miejsce - Paulina Behen - Hufiec Ziemi Przemyskiej
 II i III miejsca nie przyznano

Kategoria zespołowa
 I miejsce - Chcę cukierka - Hufiec Mielec
 II miejsce - Wpadliśmy Tu z Nienacka - Hufiec Krosno
            - Jedyneczka - Hufiec Łańcut
 III miejsce - Kameleon Nowa Sarzyna - Hufiec Leżajsk
             - Ogniki - Hufiec Stalowa Wola

Festiwal HiT 2017 
W dniach 1-3 grudnia 2017 r. harcerze z Chorągwi Podkarpackiej po raz czternasty spotkali się w Nowej Sarzynie. 

Laureaci Festiwalu

Nagroda Grand Prix 

 "Z Nienacka" - Hufiec Krosno 

Kategoria solowa

 I miejsce - Aleksandra Król - Hufiec Łańcut
 II i III miejsca nie przyznano

Kategoria zespołowa

 I miejsce - Bimbaladajwy - Hufiec Krosno i Leżajsk
 II miejsce - Zawierucha - Hufiec Krosno

MNM - Hufiec Łańcut

 III miejsce - 2 DHD - Hufiec Krosno

10 WDH - Hufiec Łańcut

Festiwal HiT 2018 
W dniach od 30 listopada 2 grudnia 2018 r. harcerze z Chorągwi Podkarpackiej spotkali się na piętnastej edycji w Nowej Sarzynie. 

Laureaci Festiwalu

Nagroda Grand Prix 

 "Z Nienacka" - Hufiec Krosno 

Kategoria solowa

 I miejsce - Paulina Kosicka - Hufiec Ziemi Przemyskiej
 II miejsce - Klaudia Stec - Hufiec Rzeszów
III miejsce - Maksymilian Sinkowski - Hufiec Leżajsk

Kategoria zespołowa

 I miejsce - Manufaktura z Annopola
 II miejsce - Ale to nie wszystko - Hufiec Leżajsk

 III miejsce - Radośni Młodzi Fani Fantastycznej Muzyki (RMF FM) - Hufiec Łańcut

Wyróżnienia

 Szuwarki Latarki - Hufiec Leżajsk
 Podkarpatki - Hufiec Krosno
 Orły Łętowskie - Hufiec Leżajsk
 Pałka się przegła - Hufiec Jarosław

Festiwal Hit 2019 
W dniach 29 listopada - 1 grudnia odbędzie się szesnasta edycja festiwalu.

Gwiazdy Festiwali 
 HiT 2008 - "Wartaki"
 HiT 2009 - "Manitou"
 HiT 2010 - "Dom o Zielonych Progach"
 HiT 2011 - "Wołosatki"
 HiT 2012 - "JAAAMW-u"
 HiT 2013 - "Zgórmysyny"
 HiT 2014 - "The Balangers"
 HiT 2015 - "Cisza jak ta"
 HiT 2016 - "Outsider Blues"
HiT 2017 - "Cisza jak ta"
HiT 2018 - "Forteca"
HiT 2019 - "Dom o Zielonych Progach"

Linki zewnętrzne 

Strona internetowa Hufca ZHP w Leżajsku

Festiwale muzyczne dla dzieci
Związek Harcerstwa Polskiego
Festiwale w Polsce
Kultura w Leżajsku